Línea 145 puede referirse a:

 Línea 145 de colectivos de Rosario.
 Línea 145 de autobuses de Madrid.
 Línea 145 de ómnibus de Montevideo.
 Línea 145 de colectivos de Buenos Aires